Le Jardin, comune della Francia nel dipartimento della Corrèze
Jardin, comune della Francia nel dipartimento dell'Isère
Jardín, comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
Jardín, distretto della Costa Rica nel cantone di Dota